Pilsner kann bezeichnen:

 allgemein die Herkunft aus der Stadt Pilsen (Plzeň, Tschechien)

 Pilsner Bier bzw. Bier nach Pils(e)ner Brauart, eine Biersorte (untergäriges Lagerbier)
 Pilsner Urquell, Biermarke (seit 1898) der tschechischen Brauerei Plzeňský Prazdroj

 Erich Pilsner (* 1959), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter